Jaú (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Jaú (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Nationaal park van de Jaú, een nationaal park in Brazilië